Caryophylleae — триба багаторічних рослин родини гвоздичні.

Роди 
 Acanthophyllum C. A. Mey.
 Allochrusa Bunge ex Boiss.
 Ankyropetalum Fenzl
 Banffya Baumg. = Gypsophila L.
 Bolanthus (Ser.) Rchb.
 Bolbosaponaria Bondarenko =~ Gypsophila L.
 Caryophyllus Mill. = Dianthus L.
 Cyathophylla Bocquet & Strid
 Dianthella Clauson ex Pomel = Petrorhagia (Ser.) Link
 Dianthus L.
 Diaphanoptera Rech. f.
 Gypsophila L.
 Heterochroa Bunge = Gypsophila L.
 Kohlrauschia Kunth =~ Petrorhagia (Ser.) Link
 Kuhitangia Ovcz. =~ Acanthophyllum C. A. Mey.
 Ochotonophila Gilli
 Petrorhagia (Ser.) Link
 Phryna (Boiss.) Pax & K. Hoffm. = Phrynella Pax & K. Hoffm.
 Phrynella Pax & K. Hoffm.
 Pleioneura Rech. f.
 Psammophila Fourr. ex Ikonn. = Gypsophila L.
 Psammophiliella Ikonn. = Gypsophila L.
 Pseudosaponaria (F. N. Williams) Ikonn. = Gypsophila L.
 Saponaria L.
 Scleranthopsis Rech. f.
 Tunica Ludw. = Dianthus L.
 Tunica Mert. & W. D. J. Koch = Petrorhagia (Ser.) Link
 Vaccaria Wolf
 Velezia L

Примітки 

Гвоздикові
Триби рослин